Die DDR-Jugendliga 1979/80 war die vierte Spielzeit der 1976 eingeführten Jugendliga, die vom DFV durchgeführten höchsten Spielklasse der Altersklasse (AK) 14/15 auf dem Gebiet der DDR. Den 23. Jugendmeistertitel in der Geschichte der DDR sicherte sich der 1. FC Magdeburg, die nach 1966 und 1968 zum dritten Mal zu Meisterehren kamen.


Teilnehmer und Modus 
An der Jugendliga der Altersklasse (AK) 14/15 nahmen die zehn Fußballclubs sowie der ihnen gleichgestellten SG Dynamo Dresden teil. Spielberechtigt waren Spieler bis zum 15. Lebensjahr (Stichtag: 1. Juni 1964). An 22 Spieltagen ermittelten die Mannschaften den DDR-Jugendmeister. Jede Mannschaft hatte in der Saison 10 Heim- und 10 Auswärtsspiele, jeweils einmal zu Hause und auswärts gegen jeden Gegner. Absteiger gab es in dieser Spielklasse nicht.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

DDR-Jugendmeister

Literatur

Einzelnachweise 

1979
Fußballsaison 1979/80